1978 World Tour () — дебютный концертный тур американской хард-рок-группы Van Halen. Мировое турне, которое было в поддержку их дебютного альбома, охватило в основном Северную Америку: 130 концертов в Соединённых Штатах и два концерта в Канаде, 39 концертов в Европе и девять концертов в Японии. В общей сложности за 10 месяцев состоялось 180 концертов, и тур был одним из самых масштабных в целом для группы. На протяжении всего тура Van Halen в основном выступали в качестве поддержки таких групп, как Black Sabbath и Journey, однако Van Halen были хедлайнерами концертов в Европе и Японии.

О туре

Первый североамериканский этап 
Van Halen начали свой первый этап с открытия выступлений для таких групп, как Montrose и Journey. Херби Герберт, тогдашний менеджер Journey, вспоминал, что взял с собой гитариста Нила Шона из Journey, чтобы поехать на концерт группы в Нью-Йорк, где собралось 3500 человек.

Открытие для Black Sabbath 
«Мы дали 23 концерта за 25 дней», — вспоминал Эдди Ван Хален о европейском этапе. «Я и не знал, что у них так много мест! Но встретиться с Тони Айомми, когда он мне так нравился, было действительно невероятно». Дэвид Ли Рот подытожил этот опыт как «настоящий выстрел в задницу». На концерте в театре «Ливерпуль Эмпайр» присутствовали будущие участники Apollo 440, которые в 1997 году выпустили адаптацию песни Van Halen «Ain’t Talkin’ ’bout Love» как Ain’t Talkin' 'bout Dub ().

«Мы отлично провели время с ребятами из Sabbath…» — вспоминал Алекс Ван Хален. «Это было действительно особенное событие, потому что мы с Эдом были большими поклонниками группы. Каждый раз, когда они приезжали в Лос-Анджелес, я был там, в аудитории, сражаясь изо всех сил, чтобы выйти вперёд, чтобы мне могли разрушить барабанные перепонки. Но я многому научился у них об участии аудитории… Однажды мы были недалеко от Лестера, примерно за полчаса до начала шоу, и Оззи и Билл Уорд были там на лужайке перед домом с игроками, пили пиво. Я подумал: „Да ну, ничего из этого звёздного дерьма“. Я был действительно впечатлён».

«Оззи рассказывал забавную историю…» — вспоминал бывший приятель Осборна Дон Эйри. "Sabbath целый год гастролировал с Kiss… и это чуть не убило его, потому что Kiss были так хороши. И он сказал: «Мы больше никогда этого не сделаем. В следующем туре нам просто нужна барная группа из Лос-Анджелеса. Это всё, что нам нужно». А потом они приступили к первому выступлению. Оззи сказал, что они вошли, когда шло «Eruption». Оззи сказал: «Мы только что вошли в раздевалку. Мы сидели там и собирались, это было невероятно… а потом всё закончилось, и мы были слишком ошеломлены, чтобы говорить. Затем раздался стук в дверь, и вошёл самый красивый мужчина в мире и сказал: „Привет“ — вы знаете, Дэвид Ли Рот. Я думаю, что они продержались в этом туре всего около двух месяцев. Затем рекорд побит… Я ходил к ним в „Rainbow“, когда они поддерживали Sabbath. К тому времени, когда месяц спустя они снова сыграли в „Rainbow“, они были хедлайнерами. Невероятно!»

О североамериканском этапе тура Оззи Осборн сказал: «Van Halen настолько хороши, что они должны быть хедлайнерами тура».

Сет-лист 

Песни, сыгранные в целом

С альбома Van Halen:
 Runnin’ with the Devil
 Eruption
 You Really Got Me 
 Ain’t Talkin’ ’bout Love
 I’m the One
 Jamie’s Cryin’
 Atomic Punk
 Feel Your Love Tonight
 Little Dreamer
 Ice Cream Man 
 On Fire

С альбома Van Halen II:
 Somebody Get Me a Doctor
 Bottoms Up!
 D.O.A. (Dead Or Alive)

Другие песни:
 Last Night 
 Down in Flames )
 Voodoo Queen )
 Summertime Blues 

Типичный сет-лист
 On Fire
 I’m the One
 Басовое соло Майкла Энтони
 Runnin’ with the Devil
 Atomic Punk
 Барабанное соло Алекса Ван Халена
 Jamie’s Cryin’
 Little Dreamer
 Feel Your Love Tonight
 Ain’t Talkin’ ’bout Love
 Ice Cream Man
 Гитарное соло Эдди Ван Халена, включая Eruption
 You Really Got Me

На бис
 D.O.A. (Dead Or Alive)
 Bottoms Up!

Даты тура

Данные о кассовых сборах

Участники тура 

Van Halen
 Дэвид Ли Рот — вокал, акустическая гитара (в Ice Cream Man)
 Эдди Ван Хален — гитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Ван Хален — ударные

Journey
 Стив Перри — вокал
 Нил Шон — гитары, бэк-вокал
 Росс Вэлори — бас-гитара, бэк-вокал
 Грег Роли — клавишные, бэк-вокал
 Эйнсли Данбар — ударные, перкуссия
 Стив Смит — ударные, перкуссия

Montrose
 Боб Джеймс — вокал
 Ронни Монтроуз — гитара
 Рэнди Джо Хоббс — бас-гитара
 Джим Алсивар — клавишные
 Дэнни Кармасси — ударные

Black Sabbath
 Оззи Осборн — вокал
 Тони Айомми — гитара
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные

The Rolling Stones
 Мик Джаггер — вокал, гитара, клавишные
 Кит Ричардс — гитара, бэк-вокал
 Ронни Вуд — гитара, бэк-вокал
 Билл Уаймен — бас-гитара
 Чарли Уоттс — ударные
 Иэн Стюарт — пианино
 Иэн Маклэган — клавишные

The Doobie Brothers
 Майкл Макдональд — вокал, клавишные
 Патрик Симмонс — гитара, банджо, флейта, вокал
 Джефф Бакстер — гитара
 Тиран Портер — бас-гитара, бэк-вокал
 Джон Хартман — ударные, перкуссия
 Кит Кнудсен — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Kansas
 Стив Уолш — вокал, клавишные, перкуссия
 Робби Стейнхардт — вокал, скрипка
 Рич Уильямс — гитара, бэк-вокал
 Керри Ливгрен — гитара, клавишные, бэк-вокал
 Дэйв Хоуп — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Эхарт — ударные, перкуссия

Steve Miller Band
 Стив Миллер — вокал, гитара, клавишные
 Дэвид Денни — гитара, бэк-вокал
 Грег Дуглас — слайд-гитара, бэк-вокал
 Лонни Тёрнер — бас-гитара, гитара, бэк-вокал
 Байрон Оллред — клавишные
 Гари Маллабер — ударные, клавишные, бэк-вокал

Боб Сигер вместе с группой Bandit
 Боб Сигер — вокал, гитара, пианино
 Джерри Тру — вокал
 Дэнни Макинтош — гитара
 Тони Лестер — бас-гитара
 Теодор Фандер — ударные

Также сольные артисты
 Фрэнк Карилло
 Эдди Мани
 Тед Ньюджент

Примечания 

Концертные туры 1978 года
Концертные туры Van Halen